Les Aventures du capitaine Alatriste () (1996-2011), cycle espagnol de romans de cape et d'épée d'Arturo Pérez-Reverte ;
 Capitaine Alatriste () (2006), film espagnol d'Agustín Díaz Yanes ;
  () (2015), série télévisée de Salvador Calvo et Enrique Urbizu.